51-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2010 () проводился в городе Су-Сент-Мари (Онтарио) c 30 января по 7 февраля 2010 года. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 11-й раз, в Су-Сент-Мари — во 2-й раз (до этого там проводился чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2010, который состоялся в марте 2010 в Суифт-Карренте (Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2011.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионат примечателен тем, что в последний раз не проводился матч за бронзовую медаль.

Чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) «команда Канады» (скип Дженнифер Джонс; для самой команды это была 4-я победа в чемпионатах и 3-я победа подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Кэти О'Рурк; повторение лучшего достижения команды провинции, которая впервые заняла 2-е место на чемпионате  года). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Криста Маккарвилл).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойклуб
| Дженнифер ДжонсКэти Овертон-КлэпемДжилл ОффисерДон ЭскинДженнифер Кларк-РуирSt. Vital CC, Виннипег
| Валери СвитингMegan EinarsonWhitney MoreLindsay MakichukLeslie RogersSaville Sports Centre, Эдмонтон
| Келли СкоттДжина ШредерСаша КартерДжеки АрмстронгШеннон АлексикKelowna CC, Келоуна
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойклуб| Ève BélisleБренда НиколсMartine ComeauJulie RainvilleFrance CharetteTMR CC, Mount RoyalClub de curling Etchemin, Квебек| Джилл ТерстонKirsten PhillipsLeslie WilsonRaunora WestcottKendra GeorgesDeer Lodge CC, Виннипег| Nancy McConneryJennifer CrouseSheena GilmanJill ThomasCarole MacLeanDartmouth CC, Dartmouth|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойклуб| Андреа КеллиDenise NowlanДжиллиан БэбинLianne SobeyДжоди де СоллаFredericton CC, Фредериктон| Shelley NicholsСтефани Ле ДрюRhonda RogersColette LemonMichelle JewerSt. John's CC, Сент-Джонс| Криста МаккарвиллTara GeorgeЭшли МихарияKari MacLeanСара ЛэнгFort William CC, Тандер-Бей|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойклуб| Erin CarmodyGeri-Lynn RamsayKathy O'RourkeTricia AffleckШелли БрэдлиCharlottetown CC, Шарлоттаун| Эмбер ХолландКим ШнейдерТэмми ШнейдерХизер КалинчакДжолин КэмпбеллKronau CC, Kronau| Шэрон КормьеTara NauglerМеган КормьеDanielle EllisDawn MosesYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом)

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапаСтатистика после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Команда Британской Колумбии поставлена на 3-е место, поскольку при равных с командами Онтарио и Манитобы результатах группового этапа у неё более высокий результат в проводившихся до начала игр чемпионата постановочных бросках в центр дома (); это соревнование предназначено как раз для подобных случаев, когда нужно ранжировать команды с одинаковыми результатами.

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда Онтарио.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2010 и чемпионате Канады 2011 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Эрин Кармоди (Остров Принца Эдуарда) — на настоящий момент единственный в истории чемпионата четвёртый, не являющийся скипом, получивший этот приз.

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Келли Скотт (Британская Колумбия).

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Энн Мерклингер — за её вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга.

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2010

2010
Спорт в Канаде в 2010 году
Спортивные соревнования в Онтарио